Kalkoen (dier), een vogel uit de familie van de hoenderachtigen
 Kalkoen (hoefijzer), een spitse schroef in een hoefijzer die voor extra grip op een gladde ondergrond zorgt